Deputado Augusto Clementino (ex-Mato Grosso) é um distrito do município de Serro, no estado de Minas Gerais, distante 15 quilômetros do centro da cidade, pela estrada MG-10.

O distrito conta com serras, rios e cachoeiras, e está às margens da antiga rota da Estrada Real. A vila é composta de dois núcleos urbanos: o núcleo central da Vila e o núcleo da Capelinha. A festa mais importante do dstrito é o tradicional Jubileu de Nossa Senhora das Dores.

Igrejas
Santuário de Nossa Senhora das Dores (Capelinha do Mato Grosso) - é o local em que se realiza a peregrinação no Jubileu de Nossa Senhora das Dores, no segundo e terceiro domingos do mês de julho.
Capela de São Sebastião - a capela compõe, junto com as casas do distrito, um conjunto típico dos pequenos povoados mineiros; lá se realizam as festas do padroeiro São Sebastião, em abril, e a de Nossa Senhora do Rosário, em setembro.

Dados geográficos
18º41’45’’ de latitude sul
43º26’16’’ de longitude oeste
Altitude de 750 metros

Distritos de Serro